Con la denominación El Republicano se tiene, en esta enciclopedia:

 el periódico mexicano El Siglo Diez y Nueve;
 el periódico español El Republicano;
 la película El republicano (The Tripper, en el original en inglés), dirigida en el 2006 por David Arquette.